James Montgomery (gouverneurs), luitenant-gouverneur van Berbice
 James Montgomery (schutter) (1891-1964), Canadees schutter
 James Montgomery (bokser) (1934-2015), Canadees bokser
 Jim Montgomery (1955), Amerikaans zwemmer
 James Montgomery (scenarioschrijver)
 James Montgomery (componist)
 James Montgomery (notabel) Schots notabel